Feltrinelli steht für:

 Feltrinelli (Verlag), italienischer Verlag
 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, eine italienische Kulturstiftung
 Librerie Feltrinelli, italienische Buchhandelskette

Feltrinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Feltrinelli (1887–1942), italienischer Unternehmer, Maler und Mäzen
 Giangiacomo Feltrinelli (1926–1972), italienischer Verleger, Politiker und Revolutionär.
 Inge Feltrinelli (1930–2018), deutsch-italienische Fotografin und Verlegerin

Siehe auch:
 Antonio-Feltrinelli-Preis